Выборы в Московскую городскую думу четвёртого созыва прошли 4 декабря 2005 года.

В избирательные бюллетени изначально были включены десять партий. Три партии — КПРФ, «Единая Россия» и ЛДПР — были зарегистрированы по «парламентской льготе», дающей право представленным в Госдуме партиям не собирать подписи и не вносить залог. Ещё четыре — «Народная воля», Партия жизни, «Родина» (вычеркнутая из бюллетеней незадолго до дня выборов из-за ролика «Очистим Москву от мусора», признанного разжигающим межнациональную рознь) и «Яблоко», объединившее список с Союзом правых сил — внесли избирательный залог в размере 15 миллионов рублей. Три партии — «Зелёные», «Свободная Россия» и СДПР — были допущены к участию в выборах, сумев собрать необходимое количество подписей.

Итоги 

Первое место в голосовании по партийным спискам заняла «Единая Россия», получившая 47,25 % голосов (13 мест). 10-процентный барьер преодолели ещё две партии — КПРФ (16,75 %, 4 места) и Объединённые демократы, участвовавшие в выборах под флагом «Яблока» (11,11 %, 3 мандата).

Не прошли 10 % барьер:
 ЛДПР — 8 %,
 Российская партия жизни — 4,77 %,
 Партия зелёных — 2,64 %,
 «Свободная Россия» — 2,2 %,
 Партия социальной справедливости — 1,22 %,
 «Народная воля» — 0,6 %.

Единороссы также победили во всех 15 одномандатных округах. Таким образом, «Единая Россия» получила 28 мест из 35. Список единороссов возглавлял мэр Москвы Юрий Лужков, который помог им улучшить результаты в Москве по сравнению с думскими выборами 2003 (в декабре 2003 ЕР получила 34,43 % голосов).

Для КПРФ это самый лучший результат в Москве. Ранее на думских выборах КПРФ получала здесь:
 1993 — 10,1 %
 1995 — 14,8 %
 1999 — 11,77 %
 2003 — 7,69 %.

Успеху КПРФ могло способствовать отстранение от участия в выборах «Родины».

Карты голосования 
Цветом показывается процент проголосовавших за ту или иную партию в каждом районе столицы:

Интересные факты 
 В этих выборах в Московскую городскую думу принимали участие (но не прошли) политики, получившие определённую известность в 2010-х годах: Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Илья Яшин и др.

 Одновременно проходило голосование в двух дополнительных одномандатных округах в Госдуму.

См. также 
 Выборы в Московскую городскую думу (1993)
 Выборы в Московскую городскую думу (1997)
 Выборы в Московскую городскую думу (2001)
 Выборы в Московскую городскую думу (2009)
 Выборы в Московскую городскую думу (2014)
 Выборы в Московскую городскую думу (2019)

Примечания

Ссылки 
 Кынев А. Выборы Московской Городской Думы 4 декабря 2005
 Итоги выборов в Мосгордуму 4 декабря 2005 года.
 Андрей Бузин: «Административные избирательные технологии, московская практика». Центр «Панорама», 2006
 Кынев А. Выборы Московской Городской Думы 4 декабря 2005: апофеоз имитационных выборов

Москва
2005
События 4 декабря
Декабрь 2005 года
2005 год в Москве